Паскаль Коши (; ) — французский историк, профессор истории Института политических наук (Париж, Франция), атташе по академическому сотрудничеству Посольства Франции в России (2017—2020), первый директор Французского университетского колледжа в Москве.

Биография 
Родился 18 июня 1961 года. Историк по образованию, учился в Высшей школе социальных наук.

Научные интересы Коши связаны с изучением политической жизни Франции, политической и интеллектуальной истории, истории культуры, коммунизма и пост-коммунизма. Изучал историю и историографию Советского Союза и деятельность коммунистической партии Франции. Печатался в журналах, посвящённых социальным наукам («20 век, журнал по истории», «Коммунизм»). Сотрудничает с французскими издательствами.

Коши преподаёт в парижском Институте политических наук (Sciences Po). Коши — автор ряда научных работ, среди которых нескольких книг по истории Франции XX века:
 Il n’y a qu’un bourgeois pour avoir fait ça : L’affaire de Bruay-en-Artois, P.:Larousse, 2010),
 «L’élection d’un notable, Histoire de l’élection présidentielle de 1981» (P.:Vendémiaire, 2011, 2013),
 «Les six miliciens de Grenoble» (P.:Vendémiaire, 2015),

Подготовленный Коши сборник документов по современной истории Франции La France contemporaine de 1789 à nos jours был отмечен как лучшее издание на иностранном языке в рамках ежегодного конкурса «Университетская книга» в Екатеринбурге.

Научное становление Коши проходило под влиянием взглядов известного исследователя истории французского коммунизма . Впоследствии Коши активно участвовал в работе ассоциации, созданной в ее память (L’association d'études et de recherches en sciences sociales «Annie Kriegel»). В 2006 году в журнале «les Cahiers d’histoire sociale» была опубликована статья Коши «Annie Kriegel et la Perestroïka : question de méthode», посвященная опыту работы историка с печатной прессой как одним из источников для анализа современных ему событий.

Был первым директором Французского университетского колледжа при МГУ.

Генеральный секретарь  (с 2006).

Атташе по академическому сотрудничеству посольства Французcкой республики в России (2017—2020).

Коши ведёт курс лекций на историческом факультете Московского государственного университета (с 2018 года по настоящее время).

Библиография 

 La France contemporaine de 1789 à nos jours, Saint-Petersburg, Aleteya, 2020.
 " Russe (l’idée) ", in  Le dictionnaire du conservatisme , Paris, édition du cerf, 2017.
 avec Anne — Sophie Beauvais,  Sciences Po pour les nuls , Paris, First, 2017
 Les six miliciens de Grenoble , Paris, Vendémiaire, 2015.
 L’election d’un notable. Les coulisses de mai 1981 , Paris, Vendémiaire, 2011.
 avec Jean-François Sirinelli et Claude Gauvard (Sous la dir. de), Les historiens français à l'œuvre, 1995—2010, coll. " Hors collection ", Paris, PUF, 2010 
 Il n’y a qu’un bourgeois pour avoir fait ça : L’affaire de Bruay-en-Artois, Paris, Larousse, 2010 
 (Sous la dir. de), Dictionnaire de la Russie, Paris, Larousse, 2008 
 " Annie Kriegel et la Perestroïka : question de méthode " in les Cahiers d’histoire sociale, 2006.
 " L’Historien et la Presse ", Sciences Po Paris, 30 septembre 2005, actes publiés par les Cahiers de l’Histoire sociale, mai 2006.
 " Annie Kriegel: pour une histoire politique individuelle ", in Ouverture, Société, Pouvoir, E. Le Roy Ladurie (Sous la dir. de), Paris, Fayard, 2005 
 avec Alain Bergougnioux, Jean-François Sirinelli et Laurent Wirth, Faire des Européens ?, Paris, Delagrave, 2006 
 " Königsberg, trophée de l’Armée rouge ", Communication, EHESS/Le Seuil, N°55, octobre 1992.
 " Les chemins du Komintern ", Communisme (revue)|Communisme n°47-48, 3e et 4e trimestres 1996.
 " Biographies et autobiographies politiques ", Fondation Singer-Polignac, Paris, Fayard, 2005
 La République, coll. Que-sais-je ?, Paris, PUF, 2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Учёные Франции
Историки Франции XX века
Историки Франции XXI века